Balkon (bouw), een bouwkundig onderdeel
Balkon (trein), een deel in een trein, tram of bus
Balkon (theater), een rang in een theater, schouwburg of bioscoop